A Leptoceratopsidae a neoceratopsia dinoszauruszok egyik családja, amely Ázsia és Észak-Amerika területén élt. A neoceratopsiákra hasonlítottak, és a közeli rokonságukba tartoztak, ahogy a Protoceratopsidae és a Ceratopsidae családok tagjai is, de jóval kezdetlegesebbek és általában kisebb méretűek voltak. A leptoceratopsidák kizárólag a késő kréta korból (a késő santoni–késő maastrichti alkorszakból), Ázsiából és Észak-Amerika nyugati részéről ismertek. Egy feltételezett leptoceratopsida singcsont, ami a Serendipaceratops nevet kapta, Ausztrália Victoria államából került elő. Azonban egy 2010-es tanulmány kimutatta, hogy biztosan nem kapcsolható egyetlen madármedencéjű családhoz sem, és nomen dubiumnak tekinthető.

A leptoceratopsidák időben a késő santoni Gryphoceratopstól a kréta végéig, a késő maastrichti Leptoceratopsig terjednek. A Gryphoceratops az első meggyőző santoni leptoceratopsida fosszília. Egy részleges bal fogcsont alapján nevezték el, amire a kanadai Albertában találtak rá. A Gryphoceratops a legrégebbi ismert leptoceratopsida, és valószínűleg a legkisebb felnőtt méretű ceratopsia, ami Észak-Amerikából ismertté vált.

Törzsfejlődés
A Leptoceratopsidae elődjét, a Leptoceratopsinae alcsaládot, típusfajként a Leptoceratops gracilist megjelölve Nopcsa Ferenc alkotta meg 1923-ban. 2001-ben a Leptoceratopsidae-t Peter J. Makovicky szár-alapú taxonként definiálta, továbbá olyan családként, ami tartalmazza a Leptoceratops gracilist és minden olyan fajt, amely közelebb áll a Leptoceratopshoz, mint a  Triceratops horridushoz. Az alábbi kladogram azt a topológiát követi, ami Michael J. Ryan, David C. Evans, Philip J. Currie, Caleb M. Brown és Don Brinkman 2012-es elemzéséből származik.

Jegyzetek

Fordítás

Források
  
  
  

 
Kréta időszaki dinoszauruszok
Ázsia dinoszauruszai
Észak-Amerika dinoszauruszai